Леандер Паес и Мартина Хингис су освојили турнир. У финалу су савладали Александера Пеју и Тимеу Бабош са 6:1, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 

Резултати такмичења на сајту wimbledon.com 

Вимблдон — мешовити парови
Вимблдон 2015.